Меттью Лонгстафф, Меттью Бен Лонгстафф (англ. Matthew Ben Longstaff, нар. 21 березня 2000, Ротергем) — англійський футболіст, півзахисник клубу «Ньюкасл Юнайтед».
 Девід Лонгстафф (англ. David Longstaff; народився 26 серпня 1974 у м. Вітлі-Бей, Англія) — британський хокеїст, правий нападник.